El Torneig de Chicago 2021, oficialment conegut com a Chicago Fall Tennis Classic 2021, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als WTA 500 de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 27 de setembre i 3 d'octubre de 2021 al club de tennis XS Tennis Village de Chicago, Estats Units. El torneig es va crear degut a la cancel·lació de la majoria de torneigs de la gira asiàtica disputada a la tardor, a causa de la pandèmia de COVID-19.

L'espanyola Garbiñe Muguruza va guanyar el segon títol de la temporada. En aquest torneig es va produir el retorn de Kim Clijsters, amb 38 anys, al circuit professional de la WTA.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

WTA Tour 2021
Competicions tennístiques estatunidenques
Esport a Chicago